Hart County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Hart County (Georgie) – okres státu Georgie
 Hart County (Kentucky) – okres státu Kentucky